Census of Marine Life war ein zentrales Projekt von Meeresbiologen zur Erforschung der Ozeane.

Inhalt 
Das internationale Vorhaben beschäftigte in der Zeit von 2000 bis 2010 Wissenschaftler in mehr als 82 Ländern mit der Erforschung der Ozeane. Eine Datenbank speicherte ihre Erkenntnisse, die weit über die Beschreibung neu entdeckter Arten hinausgehen. Man will damit beispielsweise Wanderungen von Walen, Haien und Fischschwärmen besser verfolgen und die Biomasse in den Ozeanen genauer abschätzen. Außerdem sollte im Projekt History of Marine Animal Populations (HMAP) unter Federführung der University of Hull die Entwicklung des Meereslebens wenigstens in den letzten 500, möglichst sogar 2000 Jahren rekonstruiert werden. Ein weiteres Projekt in diesem Rahmen war Future of Marine Animal Populations (FMAP). Für die Feldforschung gab es 14 Teilprojekte.

Problemstellung 
Die leitenden Forscher kamen im Jahre 2004 zu dem Schluss, dass die Menschheit bisher weniger als fünf Prozent der Weltmeere erkundet hat. Forscher des Consortium for Oceanographic Research and Education in Washington ergänzen in diesem Zusammenhang, dass der Mensch zwar auf einem Planeten lebt, dessen Oberfläche zu 70 Prozent aus Wasser besteht, aber man dennoch weniger über den Meeresboden weiß, als über die Oberfläche des Mondes. Um die Forschung zu erleichtern und möglichst viele Mitarbeiter zu gewinnen, wird mit dem Ocean Biogeographic Information System (OBIS) eine freie internationale Datenbank im Internet angeboten, die alle Meereslebewesen erfassen soll. Im Juni 2011 waren hier 31,3 Millionen Einträge zu 116.600 Arten geführt. Man vermutet jedoch ein Gesamtartenvorkommen zwischen 1 Million und 10 Millionen Spezies. Im Schnitt werden pro Woche drei neue Arten dokumentiert. Es ist daher nicht absehbar, wann genügend Ergebnisse für die jeweiligen Fragestellungen vorliegen.

Erste Ergebnisse 
Im August 2010 wurden erste Ergebnisse veröffentlicht. In den verschiedenen untersuchten Meeresregionen wurden zwischen 2.600 und 33.000 eukaryotische Arten gefunden und 1.200 bisher unbekannte Arten neu entdeckt. Zu den neu entdeckten Arten gehören Planktonorganismen, Kraken und Tiefseefische. Die artenreichsten Regionen mit 32.889 bzw. 32.777 Arten sind die Meere um Australien und Japan. Im Mittelmeer wurden 16.848 Arten festgestellt, im europäischen Atlantik 12.270 und in der Ostsee 5.865.

Die Arten verteilen sich anteilsmäßig auf folgende Taxa:
 19 % Krebstiere (Crustacea)
 17 % Weichtiere (Mollusca)
 12 % Fische (Pisces)
 10 % Protozoen
 10 % Algen und andere pflanzenartige Organismen
 7 % Ringelwürmer (Annelida)
 5 % Nesseltiere (Cnidaria)
 3 % Plattwürmer (Platyhelminthes)
 3 % Stachelhäuter (Echinodermata)
 3 % Schwämme (Porifera)
 2 % Moostierchen (Bryozoa)
 1 % Manteltiere (Tunicata)

Die folgende Tabelle gibt die Anzahl der Arten für alle untersuchten Meeresregionen wieder (sind Länder angegeben, sind selbstverständlich die Küsten und angrenzenden Meeresgebiete gemeint) und deren prozentuale Verteilung auf die wichtigsten Lebewesengruppen an:

Literatur 
 Darlene Trew Crist, Gail Scowcroft & James M. Harding Jr: World Ocean Census : A Global Survey of Marine Life. Firefly Books: 2009.
 Nadja Podbregar, Dieter Lohmann: Im Fokus: Meereswelten. Springer Spektrum: 2014.

Weblinks 
 Offizielle Website (englisch)
 Census of Marine Life. First Census of Marine Life Shows Ocean Life Is Richer, More Connected, More Altered Than Expected. ScienceDaily, 5. Oktober 2010.

Einzelnachweise 

Meeresbiologie
Gegründet 2000